Bashkyroleter is een geslacht van uitgestorven nycteroleteride parareptielen dat leefde in het Midden-Perm (ongeveer 272,95 tot 259,8 miljoen jaar geleden) in Europees Rusland.

Naamgeving
De  Bashkyroleter bashkyricus werd benoemd door Ivachnenko in 1997, waarbij Nycteroleter bashkyricus Efremov 1940, de typesoort, werd verplaatst naar het geslacht Bashkyroleter. De geslachtsnaam betekent "de sluipmoordenaar der Basjkieren". Ook de soortaanduiding verwijst naar die bevolkingsgroep.

Het holotype is PIN 164/3, een fragmentarisch skelet met schedel.

In 1997 benoemde Ivachnenko ook een Bashkyroleter mesensis. De soortaanduiding verwijst naar de herkomst bij de rivier de Mezen. Het holotype is PIN 162/30, een schedel.

In 2012 stelden Linda A. Tsuji et alii vast dat het geslacht parafyletisch was en dat de soort Bashkyroleter mesensis kon worden toegewezen aan een ander geslacht, maar deden dit niet.

Beschrijving 
Beide soorten zijn kleine nycteroleteriden die worden gekenmerkt door tamelijk afgeplatte schedels die eindigen in een ronde snuit. De bovenkant van de schedel heeft kleine perforaties afgewisseld met vlakke gebieden waar soms kleine bultjes ontstaan.

Bashkyroleter bashkyricus 
De typesoort is bekend door een gedeeltelijke schedel en een ongearticuleerd postcraniaal skelet. Het werd ontdekt in de buurt van de stad Belebey in de republiek Bashkiria in Rusland. De lengte van zijn schedel is ongeveer 6,2 centimeter.

Bashkyroleter mesensis 

De soort Bashkyroleter mesensis is bekend van gedeeltelijke schedels die zijn ontdekt in de buurt van de Mezen-rivier in de regio Archangelsk in het noordwesten van Rusland. Zijn schedel is ook bescheiden van formaat, ongeveer zeven centimeter lang.

Hij verschilt van de typesoort door een meer cirkelvormig foramen parietale, grotere en meer langwerpige oogkassen en een ander netwerk van perforaties en bulten aan de bovenkant van de schedel. De toeschrijving aan het geslacht Bashkyroleter wordt in twijfel getrokken en vereist nieuwe analyses en mogelijk toegang tot nieuwe fossielen.

Fylogenie 
Linda A. Tsuji et alii voerden in 2012 een fylogenetische analyse uit van de parareptielen van de familie Nycteroleteridae. Hun cladogram toont de posities van de twee Bashkyroleter-soorten binnen deze familie:
Uitgestorven Procolophonomorpha